Fernão Dias Pais Leme, o bandeirante
Rodovia Fernão Dias

Localidades
Fernão Dias (Belo Horizonte), bairro
Fernão Dias (Betim), bairro
Fernão Dias (São Tomé), aldeia em São Tomé e Príncipe